Ильхо́м Хали́мович Шари́пов (; 24 февраля 1968 года) — советский и узбекистанский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Ныне тренер.

Биография 
Начинал карьеру в самаркандском «Динамо» в 1986 году. В середине 1987 года был приглашен в ташкентский «Пахтакор», но через некоторое время вернулся в «Динамо», за которого выступал до 1989 года.

В 1990 году перешел снова в «Пахтакор», за которого выступал вплоть до 1995 года. Удачно взаимодействовал в центре поля с Хореном Оганесяном, Мирджалолом Касымовым и Андреем Пятницким. В 1991 году выступал в составе «Пахтакора» в высшей лиге чемпионата СССР.

После распада СССР стал чемпионом и обладателем кубка Узбекистана. Затем перешёл в «Навбахор». В составе клуба из Намангана во второй раз стал чемпионом Узбекистана.

В 1994 году в составе сборной Узбекистана стал чемпионом Азиатских игр.

В ноябре 2006 состоялся прощальный матч футболиста. По окончании карьеры остался в футболе, работал в структуре клуба «Пахтакор».

Достижения

В качестве игрока 
Командные
 Чемпион Чемпион Узбекистана (3): 1992, 1996, 2001
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана (1): 1993
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана (1): 1997
 Обладатель Кубка Узбекистана (1): 1993
 Обладатель Супер Кубка Узбекистана (1): 1997
 Чемпион Азиатских игр (1): 1994

Государственные награды 
 Медаль «Шухрат»

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Свердловец»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Дустлик»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»